Землетрясения в Перу:
 Землетрясение в Перу — землетрясение магнитудой 8,0 Mw, произошло 15 августа 2007 года, 514 погибших и около 1100 раненых.
 Землетрясение в Перу (также Укаяльское землетрясение, землетрясение в Северном Перу) — землетрясение магнитудой 7,0 Mw, произошло 24 августа 2011 года.
 Землетрясение в Перу — землетрясение магнитудой 8,0 Mw, произошло 26 мая 2019 года, 2 погибших и более 30 раненых.